Io non t'inganno t'amo! (I Love Trouble) – film del 1948 diretto da S. Sylvan Simon
Inviati molto speciali (I Love Trouble) – film del 1994 diretto da Charles Shyer